Керемеос () — селище у провінції Британська Колумбія, Канада. Розташоване в окрузі Оканаган-Сімілкамін.

Клімат

Примітки

Зовнішні посилання 
  

Селища Британської Колумбії